Чернецово — название населённых пунктов в России.

Ленинградская область 
 Чернецово — деревня в Лужском районе.

Псковская область 
 Чернецово — деревня в Дедовичском районе.
 Чернецово — деревня в Невельском районе.
 Чернецово — деревня в Новосокольническом районе.
 Чернецово — деревня в Псковском районе.

Смоленская область 
 Чернецово — деревня в Велижском районе.

Тверская область 
 Чернецово — деревня в Андреапольском районе.
 Чернецово — деревня в Нелидовском районе.